Bullenstraße, mitunter auch Bollenstraße genannt, ist die Bezeichnung für

 Bullenstraße (Hannover), auch: Schulstraße und Altstädter Schulstraße genannt, historische Straße in der Altstadt Hannovers
 Bullenstraße (Stettin), ehemaliger Name einer Straße in Stettin